Это список игр, использующих серию игровых движков CryEngine, разработанную немецкой компанией Crytek. Дополнительную информацию о движке и его версиях можно узнать на его основной странице.

Список игр на движке CryEngine

CryEngine

CryEngine 2

CryEngine 3

CryEngine 3.5

CryEngine 4